La saison 1981-1982 du FC Metz voit le club évoluer dans le championnat de France de football D1.

Effectif

Dirigeants 

  Aimé Dumartin, président

Staff technique 
  Henryk Kasperczak, entraîneur (38 matchs)

Résultats

Coupe de France

Voir aussi 
 Football Club de Metz
 Championnat de France de football
 Coupe de France de football 1981-1982

Metz
1981-1982